Свети Криж може бити:

 Свети Криж (Липтовски Микулаш), насељено мјесто у округу Липтовски Микулаш, Жилински крај, Словачка Република
 Свети Криж (Марија Горица), насељено мјесто у општини Марија Горица, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Свети Криж (Мала Суботица), насељено мјесто у општини Мала Суботица, Међимурска жупанија, Република Хрватска
 Свети Криж (Тухељ), насељено мјесто у општини Тухељ, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска